TML steht für:
 die Toronto Maple Leafs, eine kanadische Eishockeymannschaft
 Transducer Markup Language, eine auf XML basierende Codierung für Sensordaten
 Taxonomic Markup Language, eine auf XML basierende Codierung für taxonomische Gruppen.
 TATA Motors Ltd, ein indischer LKW-Hersteller
 Transmissionline-Gehäuse, eine besondere Ausführung eines Lautsprechergehäuses
 die chemische Verbindung Tetramethylblei
 TML-Studios, ein deutscher Computerspielentwickler, benannt nach seinem Gründer Thomas Michael Langelotz
 den italienischen Spartensender Tele Minoranze Linguistiche, siehe Trentino TV
 Total Mass Loss, Masse eines Materials das ausgegast wurde

TM-L steht für:
 , ISO-3166-2-Code der turkmenischen Provinz

tml steht für:
 Tamnim Citak (ISO-639-3-Code), Varietät von Citak, einer der fünf Asmat-Sprachen der Asmat in der Provinz Papua im indonesischen Teil der Insel Neuguinea

Abkürzung